Карганов — русская фамилия тюркского происхождения:

 Карганов, Александр Александрович — генерал-майор (1884), участник Крымской (1853—1856) и русско-турецкой (1877—1878) войн.
 Карганов, Гавриил Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 1849.
 Карганов, Иосиф Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 7296; 17 декабря 1844.
 Карганов, Николай Тихонович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 8827; 26 ноября 1851.
 Карганов, Павел Александрович (1883—1961) — российский и советский актёр, народный артист РСФСР (1950).